Zimmerius petersi — вид птиц из семейства тиранновых. До недавних пор считался конспецифичным с Zimmerius improbus, но проведенное в 2013 году молекулярное филогенетическое исследование показало, что близкое родство между ними отсутствует. Обитают в северной части Венесуэлы.

Этимология 
Видовой эпитет присвоен не в честь Джеймса Ли Петерса, но в честь Эрнста Петерса, немецкого студента-коллектора, добытые которым экземпляры использовал Ганс фон Берлепш, описавший данный вид.

Описание 
Длина тела 11,5 см. Вес 10,1 г. Клюв маленький, хвост короткий. Верхние части тела птицы оливково-зелёные.

Биология 
Миграций не совершают. Различия в рационе и питания с Zimmerius improbus науке неизвестны.

МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Примечания

Ссылки 
 https://www.hbw.com/species/venezuelan-tyrannulet-zimmerius-petersi

Тиранновые
Животные, описанные в 1907 году
Птицы Южной Америки
Петерс